Алекса́ндр Константи́нов:
 Константинов, Александр Александрович (1953—2019) — российский художник.
 Константинов, Александр Иванович (1909—1998) — советский шахматист, мастер спорта СССР.
 Константинов, Александр Константинович (1910—1994) — полковник пограничных войск, Герой Советского Союза.
 Константинов, Александр Павлович (1895—1937) — советский радиофизик и изобретатель, репрессирован по Пулковскому делу.
 Константинов, Александр Сергеевич (1937—2008) — советский и российский архитектор.
 Константинов, Александр Степанович (1917—2011) — советский, российский ихтиолог; доктор биологических наук, профессор; Заслуженный деятель науки РФ.